Apt Pupil ist der englische Originaltitel von:

 einer Novelle von Stephen King, siehe Frühling, Sommer, Herbst und Tod #Sommergewitter: Der Musterschüler
 der Verfilmung dieser Novelle, siehe Der Musterschüler (1998)